Alexandre Nikolaïevitch Micharine (1939-2008), journaliste et scénariste russe ;
 Alexandre Sergueïevitch Micharine (1959-), homme politique russe ;
 Gueorgui Micharine (1985-), joueur de hockey russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe